Силиврийската епархия () e епархия на Вселенската патриаршия. Диоцезът е със седалище в тракийския град Силиврия (Силиври), Турция. От юли 2014 митрополит силиврийски, ипертим и екзарх на Европа (Ο Σηλυβρίας, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης) е Максим.

Катедрална църква е „Свети Спиридон“, разположена на най-високото място в града, разрушена в 1922 година.

История 
Силиврия е основан като мегарска колония в VIII век пр. Хр. на брега на Мраморно море, на 65 km западно от Константинопол. Силврийската епископия, подчинена на Ираклийската митрополия е повишена в архиепископия в VI век и в митрополия между 1143 и 1180 година. Епархията граничи с Деркоската на север, Метреската на изток, Мраморно море на юг и Ираклийската и Чорленската на запад. Втори голям град е Епиват, днес Селимпаша, на 10 km източно от Силиврия. Православното население е изселено от епархията при обмена на население между Гърция и Турция в 1922 година и тя е превърната в титулярна митрополия.

Митрополити

Бележки